Морис Эдвард Чикс (; родился 8 сентября 1956, Чикаго, Иллинойс) — американский профессиональный баскетболист и тренер, в настоящее время работает помощником главного тренера команды НБА «Чикаго Буллз». Член Зала славы баскетбола с 2018 года.

Карьера игрока 
Играл на позиции разыгрывающего защитника. Учился в Университете Западного Техаса, в 1978 году был выбран на драфте НБА под 36-м номером командой «Филадельфия-76». Позже выступал за команды «Сан-Антонио Спёрс», «Нью-Йорк Никс», «Атланта Хокс» и «Нью-Джерси Нетс». Всего в НБА провёл 14 сезонов. В сезоне 1982/1983 годов Чикс стал чемпионом НБА в составе Филадельфии. Четыре раза (1983 и 1986—1988) принимал участие в матче всех звёзд НБА. Четыре раза (в 1983—1986 годах) включался в 1-ую сборную всех звёзд защиты НБА, а также один раз (1987 год) — во 2-ю сборную всех звёзд защиты НБА. В 1986 году Чикс стал лидером регулярного чемпионата НБА по количеству проведённого времени на площадке. За ним в «Севенти Сиксерс» закреплён номер 10. Всего за карьеру сыграл 1101 игру, в которых набрал 12 195 очков (в среднем 11,1 за игру), сделал 3088 подборов, 7392 передачи, 2310 перехватов и 294 блок-шота.

Карьера тренера 
После завершения карьеры тренировал команды «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Филадельфия-76» и «Оклахома-Сити Тандер» (ассистент). 10 июня 2013 года устроился на пост главного тренера в команду «Детройт Пистонс», впрочем уже 4 февраля 2014 года был освобождён с занимаемой должности из-за неудовлетворительных результатов команды, а на его место временным тренером до конца сезона был назначен его недавний ассистент Джон Лойер.

Статистика

Статистика в НБА

См. также 
 Список 50 лидеров НБА по передачам за всю историю лиги
 Список 50 лидеров НБА по перехватам за всю историю лиги

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Тренерская карьера на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Тренеры «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Тренеры «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Тренеры «Оклахома-Сити Тандер»
Тренеры «Чикаго Буллз»
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами
Члены Зала славы баскетбола
Выпускники Западно-Техасского университета A&M